Risco Aysén es un medio de comunicación chileno con base en Coyhaique, Región de Aysén. Es un medio de carácter digital, administrado por la sociedad Comunicaciones Risco Aysén Limitada. En la actualidad, es uno de los pocos medios de la ciudad de Coyhaique en tener un enfoque total en el formato digital y de redes sociales. Se autodenomina como un medio independiente y autogestionado.

Historia 
El medio salió a la luz por primera vez el 12 de julio de 2018, bajo el nombre de "El Baker", el cual está inspirado en el río homónimo de la Región de Aysén. 

Tras casi dos años de existencia, el 17 de marzo de 2020, se anunció un cambio de nombre del medio, para pasar a llamarse "Risco Aysén", luego de una reestructuración de su equipo y cambio de dominios web. A principios de 2021, logró ser considerado en los registros de la Biblioteca Nacional de Chile.

Participación social

Apoyo a "Patagonia sin + Mineras" 
Risco Aysén se ha mostrado a favor de la causa social "Patagonia sin + Mineras", que busca desechar la implantación de compañías mineras en la Región de Aysén. El medio participó en las protestas de 2019 en Coyhaique, las cuales buscaban el término de prospecciones mineras como Katterfield y Santa Teresa, parte del proyecto "Terrazas" de la empresa minera Laguna Gold, las cuales fueron pausadas por la Corte Suprema por falta de participación ciudadana en el proceso. Finalmente, las manifestaciones terminaron tras la renuncia de la minera a la ejecución del proyecto.

Conmemoración por el 18 de octubre de 2019 
En octubre de 2020, Risco Aysén participó en una alianza con el medio de comunicación Tehuelche Noticias para conmemorar a las víctimas del Estallido Social en Chile, y analizar el contexto político del país.

Referencias

Enlaces externos 

 Sitio web de Risco Aysén
 Twitter de Risco Aysén
 Instagram de Risco Aysén
 Facebook de Risco Aysén